Eberhard Urach (ur. 24 stycznia 1907 w Stuttgarcie, zm. 29 sierpnia 1969 w Tutzing) – książę Urach, królewicz litewski.

Syn księcia Wilhelma Urach i jego żony księżniczki Ameli. 

18 maja 1948 roku wziął cywilny ślub z księżniczką Ingą Thurn und Taxis, ceremonia kościelna odbyła się 20 maja 1948. Para miała pięcioro dzieci:  
 Amelię (ur. 1949),
 Elżbietę (ur. 1952),
 Karola (ur. 1952) – 4. książę Urach, tytularny król Litwy,
 Wilhelma (ur. 1957) – 5. książę Urach, tytularny król Litwy,
 Eberharda (ur. 1962).

Wirtembergowie
Urodzeni w 1907
Zmarli w 1969